Platyspermum grandiflorum est un nom binominal choisi par deux auteurs différents pour désigner deux espèces différentes de plantes à fleurs de la famille des Apiaceae, dans le genre  :

 Platyspermum grandiflorum (L.) Mert. & W.D.J.Koch, 1826, synonyme de Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814
 Platyspermum grandiflorum Pomel, 1874, synonyme de Daucus muricatus (L.) L., 1762

Références 
Platyspermum grandiflorum (L.) Mert. & W.D.J.Koch
 
 
 
 
 

Platyspermum grandiflorum Pomel
 
 
 

Synonyme d'espèce de plantes (nom scientifique)
Apiaceae